Мартюшино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мартюшино — деревня в Истринском районе Московской области.
 Мартюшино — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Мартюшино — деревня в Фировском районе Тверской области.